De Grand Prix-wegrace van China 2006 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 14 mei 2006 op het Shanghai International Circuit nabij Shanghai, China.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
China